South Africa Sevens 2001 – trzecia edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju South Africa Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 17–18 listopada 2001 roku na ABSA Stadium w Durbanie będąc pierwszym turniejem sezonu 2001/2002.

Informacje ogólne 
Rozegrane na ABSA Stadium zawody były pierwszym turniejem sezonu 2001/2002 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl.

Poza faworyzowanymi Nowozelandczykami stawkę półfinalistów uzupełnili RPA, Samoa i Anglia. W emocjonującym finale, rozstrzygniętym dzięki podwyższonemu przyłożeniu w ostatniej akcji meczu, triumfowali reprezentanci Nowej Zelandii, zaś najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany ich przedstawiciel, Orene Aiʻi.

Sponsorem zawodów były linie lotnicze Emirates.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

IRB Sevens World Series (2001/2002)
South Africa Sevens
2001 w Południowej Afryce